Long Island, illa de l'estat de Nova York.
 Long Island (Kansas)
 Long Island (Maine)
 Long Island (Bahames), illa de les Bahames
 Long Island Sound, estuari de l'oceà Atlàntic
 Batalla de Long Island, episodi de la Guerra d'Independència dels EUA